Turnir u hokeju na travi na Panameričkim igrama 2003. je bio 10. turnir u muškoj konkurenciji i 5. u ženskoj na ovim igrama u ovom športu.

Mjesto i vrijeme održavanja 

Turnir se održao od 1. do 17. kolovoza 2003. u Santo Domingu u Dominikanskoj Republici.

Natjecateljski sustav 

Ovaj turnir je ujedno bio izlučnim natjecanjem za Olimpijske igre 2004. u Ateni u Grčkoj. Pobjednik odnosno pobjednice turnira su stjecale izravno pravo sudjelovanja na OI.

Ovaj turnir se igralo u dvjema skupinama po četiri sastava, gdje se igralo po jednostrukom ligaškom sustavu. Za pobjedu se dobivalo 3 boda, za neriješeno 1 bod, a za poraz nijedan bod. 

Nakon ligaškog dijela, igralo se za poredak. Treći i četvrti iz skupina su igrali unakrižno za poredak od 5. do 8. mjesta. Pobjednici unakrižnih susreta su igrali za 5. mjesto, a poraženi za 7. mjesto.

Prvi i drugi sastav na ljestvici su doigravali za zlatno odličje, a treći i četvrti za brončano odličje.

Muški turnir

Sudionici 
Za 10. izdanje muškog turnira su pravo sudjelovati izborile momčadi: 
 Dominikanska Republika, domaćin
 Kanada, branitelj naslova
 Trinidad i Tobago, pobjednik srednjoameričkog prvenstva 
 Barbados, doprvak srednjameričkog prvenstva
 Argentina, 5. prvak Južne Amerike 
Preostala tri mjesta su izborile doprvaci temeljem rezultata 1. američkog kupa:
 Kuba
 SAD
 Čile

Suci 

 Enzo Caraveta
 Tomas Gantz
 Donny Gobinsingh
 Jason King

 Felix Manuel Lora  
 Marcello Servetto 
 Gus Soteriades 
 Luis Villa 

 Chris Wilson
 Philip Schellekens 
 Nathan Stagno

Sastavi

Argentina 

Mario Almada
Lucas Cammareri,
Mariano Chao (vratar)
Juan Manuel Esparis
Juan Pablo Hourquebie
Tomás MacCormik
Jorge Lombi

Pablo Moreira (vratar)
Germán Orozco
Fernando Oscaris
Matias Paredes
Ezequiel Paulón
Carlos Retegui
Marcos Riccardi

Matias Vila
Fernando Zylberberg

Trener:
Jorge Ruiz

Barbados

Čile 

Matias Amoroso
Felipe Casanova
Andreas Fingerhuth
Alfredo Gantz
Ian Koppenberger
Esteban Krainz
Pablo Kuhlenthal

Cristian Montegu (vratar)
Felipe Montegu
Jorge O'Ryan
Cristobal Rodríquez 
Mauro Scaff (vratar)
Martin Sotomayor
Alan Stein

Gabriel Thiermann
Matias Vogel

Trener:
Fernando Hourquebie

Dominikanska Republika

Kanada 

Robin D'Abreo
Steve Davis
Ranjeev Deol
Wayne Fernandes
Ronnie Jagday
David Jameson
Ravi Kahlon

Michael Lee
Jon MacKinnon (vratar)
Mike Mahood (vratar)
Mike Oliver
Ken Pereira
Scott Sandison
Peter Short

Rob Short
Paul Wettlaufer

Trener:
Gene Muller

Kuba

SAD

Trinidad i Tobago

Prvi dio - natjecanje u skupinama

Skupina "A" 
 subota, 2. kolovoza 2003:
 *  Čile -  SAD                                  0:0
 *  Dominikanska Republika -  Argentina          0:30
 ponedjeljak, 4. kolovoza 2003:
 *  SAD -  Argentina                             0:4
 *  Dominikanska Republika -  Čile               0:25
 srijeda, 6. kolovoza 2003:
 *  Argentina -  Čile                            1:0
 *  Dominikanska Republika -  SAD                0:23

Ljestvica nakon natjecanja u skupini

Skupina "B" 
 subota, 2. kolovoza 2003: 
 *  Kanada -  Barbados                           3:2
 *  Trinidad i Tobago -  Kuba                    2:3
 ponedjeljak, 4. kolovoza 2003: 
 *  Kanada -  Trinidad i Tobago                  3:1
 *  Barbados -  Kuba                             0:9
 srijeda, 6. kolovoza 2003: 
 *  Kuba -  Kanada                               0:1
 *  Trinidad i Tobago -  Barbados                3:0

Ljestvica nakon natjecanja u skupini

Doigravanje za poredak

Za odličja

Za brončano odličje

Za zlatno odličje

Završni poredak

Najbolji pojedinci

Ženski turnir

Sudionice 
Za 5. izdanje muškog turnira su pravo sudjelovati izborile momčadi: 
 Dominikanska Republika, domaćinke
 Argentina, braniteljice naslova
 Trinidad i Tobago, pobjednice srednjoameričkog prvenstva 
 Jamajka, doprvakinje srednjoameričkog prvenstva 
 Čile, doprvakinje 5. Južne Amerike (išle su izravno, budući da su prvakinje Argentinke ujedno i braniteljice naslova prvakinja Panamer. igara)
Preostala tri mjesta su izborile temeljem rezultata 1. američkog kupa:
 SAD
 Kanada
 Urugvaj

Suditeljice 

 Rosario Ardanaz
 Keely Dunn
 Susan Gomes
 Alicia Tekeda Hirata

 Jun Kentwell
 Mercedes Sanchez
 Emma Simmons
 Ann van Dyk

 Claudia Videla
 Sarah Garnett
 Alison Hill

Sastavi

Argentina 

( 1.) Mariela Antoniska (vratarka)
( 3.) Magdalena Aicega
( 4.) María Paz Ferrari
( 5.) Marina del Giacomo
( 6.) Ayelén Stepnik
( 7.) Alejandra Gulla
( 8.) Luciana Aymar

(10.) Agustina García
(11.) Cecilia del Carril
(12.) Mariana González Oliva
(14.) Mercedes Margalot
(15.) María de la Paz Hernández
(16.) Cecilia Rognoni
(22.) Angela Cattaneo

(23.) Natali Doreski
(24.) Claudia Burkart

Trener:
Sergio Vigil

Čile 

Carolina Abertz
Carolina García
Daniela Infante
Paula Infante
Soledad Krautz
Paula MacKenzie
Valentina Martin

Andrea Mateluna
Carolina Pinto
Jessie Rojas
Andrea Sanchez
Carolina Varas
Javiera Villagra
Veronica Walbaum

Sandra Wenz
Michelle Wilson

Trener:
Luis Cianca

Dominikanska Republika 

Mirian Abreu
Beyri Abreu
Jeannette Abreu
Judtih Acevedo
Dominga Arciniega
Anny Candelario
Alba Cespedes
Josefa Encarnacion

Amarphi Ferreras
Ahida Medina
Deivy Mercedes
Nayrobi Pichardo
Marbely Rosario
Norma Sanchez
Dayhannys Sanchez
Nelsida Sanchez

Dahiana Santana
Juana Villaman

Trener:
Rolando Rizquet

Jamajka 

Azra Blythe
Kadene Brown
Erica Chambers
Anders Cobran
Shakeela Elliott
Shareeka Elliott
Alicia Francis

Nicole Grant
Carla Hewitt
Stacey-Ann Jones
Lorie-Ann McIntosh
Chantel Russell
Sharee Russell
Annmarie Smith

Shackera Williams
Karen Wilson

Trenerica:
Michelle Holt

Kanada 

( 2.) Dana D'Abreo
( 3.) Lisa Roberts
( 4.) Emily Rix
( 6.) Jenny Johnson
( 7.) Sue Tingley
( 9.) Julia Wong
(10.) Kristen Taunton

(11.) Sarah Forbes (vratarka)
(12.) Kelly Rezansoff
(15.) Stephanie Jameson
(17.) Meggan Hunt
(18.) Kim Buker
(19.) Andrea Rushton
(22.) Lesley Magnus

(24.) Lauren MacLean  
(35.) Azelia Liu (vratarka)

Trener:
Butch Worth

SAD 

Kate Barber
Katherine Beach
Jessica Coleman
Tracey Fuchs
Kelli Gannon
Tara Jelley
Robyn Kenney

Tracey Larson
Carrie Lingo
Kristen McCann
Jill Reeve
Dina Rizzo
Keli Smith
Margaret Storrar (vratarka)

Amy Tran (vratarka)
Abbey Wooley

Trenerica:
Beth Anders

Trinidad i Tobago 

( 1.) Michelle Thornhill 
( 2.) Petal Derry
( 3.) Kerry Edghill
( 4.) Patricia Borneo
( 5.) Cristina Abreu
( 6.) Reyah Richardson
( 7.) Nicole Dixon

( 8.) Ayana McClean
( 9.) Yesenia Luces
(10.) Stacey Sui Butt
(11.) Blair Wynn
(12.) Summer Hector
(13.) Kecia Jones
(14.) Orie Trotman

(15.) Nicolette Alleyne 
(16.) Krizia Layne

Trener:
Ian Harris

Urugvaj 

Maria Ines Arigon
Anna Bisignano
Adriana Boullosa
Maria Bouzas
Patricia Bueno
Patricia Carlucio
Virginia Casabo

Maria Ceretta
Maria Chiara
Andrea Fazzion
Ana Ines Hernandez
Lorena Margni
Maria Margni
Carolina Mutilva

Maria Perez
Mariana Rios

Trener:
Ariel Holan

Prvi dio - natjecanje u skupinama

Skupina "A" 
 nedjelja, 2. kolovoza 2003.
  Argentina -  Trinidad i Tobago       9:0
  Dom. Republika -  Čile              20:0
 
 utorak, 5. kolovoza 2003.
  Trinidad i Tobago -  Čile            1:3
  Dom. Republika -  Argentina          0:25
 
 četvrtak, 7. kolovoza 2003.
  Argentina -  Čile                   13:1
  Dom. Republika -  Trinidad i Tobago  6:1

Ljestvica nakon natjecanja u skupini

Skupina "B" 
 nedjelja, 2. kolovoza 2003.
  SAD -  Jamajka                       5:0
  Kanada -  Urugvaj                    1:1
     
 utorak, 5. kolovoza 2003.
   Urugvaj -  SAD                       0:5
  Jamajka- Kanada                      0:3
 
 četvrtak, 7. kolovoza 2003.
  SAD -  Kanada                        3:0
  Jamajka -  Urugvaj                   0:5

Ljestvica nakon natjecanja u skupini

Doigravanje za poredak

Za odličja

Za brončano odličje

Za zlatno odličje

Konačni poredak

Najbolje pojedinke

Izvori 
 Field Hockey Canada 
 Pan Am Field Hockey

2003.
Panameričke igre, 2003.